Ushio ist der Familienname folgender Personen:

 Jirō Ushio (* 1931), japanischer Unternehmer
 Kensuke Ushio (* 1983), japanischer Komponist, Rock- und EBM-Musiker